Примера Дивисьон 1940 () — 10-й профессиональный чемпионат Аргентины по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.wildstat.ru

Бомбардиры

Ссылки 
Чемпионат Аргентины 1940 на rsssf.com

1940
Аргентина
1940 год в Аргентине